Kalauz pesti hetilap (19. század)
Kalauz marosvásárhelyi hetilap (1922–1923)
Kalauz jegyvizsgáló
Kalauz a Bëlga zenekar dala